USS Greyhound a été le nom de différents  navire de la marine américaine :

 , un schooner acheté en 1822 et revendu en 1824
 , un patrouilleur en service de 1917 à 1919
  un bateau de commerce à vapeur lancé en 1906, en service comme transport de troupes sous le nom d'USS Yale (ID-1672) de 1918 à 1919 et sous le nom d'USS Greyhound (IX-106) de 1943 à 1944.
 L'USS Greyhound est le nom d'un destroyer fictif dans le film de guerre américain USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique (titre original Greyhound) sorti en 2020

Nom de bateau de l'United States Navy